Amar steht für:

 Amar (Film, 1954), indischer Spielfilm
 Amar (Film, 2017), spanischer Spielfilm von Esteban Crespo
 Amar (Gorom), Ort auf der indonesischen Insel Gorom
 Amar (Rapper) (* 1983), rumänisch-deutscher Rapper
 Amar Ben Belgacem (1979–2010), französisch-tunesischer Maler

Amar ist der Familienname folgender Personen:
 Anandyn Amar (1886–1941), mongolischer Präsident
 André Amar (1755–1816), französischer Revolutionär
 Antonio Amar y Borbón (1742–1826), spanischer Offizier und Kolonialverwalter
 Armand Amar (* 1953), französischer Komponist
 Baptiste Amar (* 1979), französischer Eishockeyspieler
 Hamad Amar (* 1964), israelischer Politiker
 Khayri Amar (* 1959), jordanischer Sportschütze
 Larry Amar (* 1972), US-amerikanischer Hockeyspieler
 Leon Amar (1887–nach 1926), türkisch-österreichischer Maler und Grafiker
 Licco Amar (1891–1959), ungarischer Geiger
 Mohammed Ali Amar (* 1966), bekannt als Nayim, spanischer Fußballspieler
 Shlomo Amar (Politiker) (* 1935), israelischer Politiker
 Shlomo Amar (* 1948), israelischer Großrabbiner
 Sion Segre Amar (1910–2003), italienischer Schriftsteller
 Tamar Amar-Dahl (* 1968), deutsche Historikerin
 Yasmine Amar (* 1936), algerische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Amar-Quartett
 Amar y Borbón
 Ammar